Питер Деннис Ми́тчелл (; , Митчем, Суррей — , Бодмин, Корнуолл) — английский , лауреат Нобелевской премии по химии (1978) за открытие хемоосмотического механизма синтеза АТФ, автор идеи механизма транспорта протонов под названием Q-цикл.

Член Лондонского королевского общества (1974), иностранный член Национальной академии наук США (1977), Французской академии наук (1989).

Биография 
Питер Митчелл родился в Митчеме, Суррее 29 сентября 1920 года. Отец — Кристофер Гиббс Митчелл, государственный служащий, мать — Кейт Беатрис Дороти (урожденная) Таплин. Питер Митчелл получил образование в Королевском колледже (Тонтон) и Колледже Иисуса (Кембриджский университет), где обучался естественным наукам со специализацией в области биохимии.

В 1942 году он начал исследовательскую работу на кафедре биохимии в Кембриджском университете. В начале 1951 года получил степень доктора философии за изучение механизма действия пенициллина. В 1955 году он был приглашен профессором Майклом Свонном для создания биохимического исследовательского подразделения на кафедре зоологии Эдинбургского университета, где он был назначен старшим лектором в 1961 году. В 1963 году Митчелл был вынужден подать в отставку по состоянию здоровья.

Научные изыскания 
Научные интересы связаны с изучением направленности биохимических реакций в пространстве относительно определенных внутриклеточных ориентиров. Автор хемиосмотической теории окислительного фосфорилирования, лежащей в основе биоэнергетики. 

В 1978 году получил Нобелевскую премию по химии с формулировкой:

За вклад в понимание процесса переноса биологической энергии, сделанный благодаря созданию хемиосмотической теории

Примечания

Ссылки 
 Биография // Peter Mitchell (1920—1992). Obituary, Photosynthesis Research, Antony Crofts, June 29th. 1992 
 Митчелл (Mitchell), Питер Д. // Лауреаты Нобелевской премии: Энциклопедия: Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1992.
 Peter Dennis Mitchell, 29 September 1920 — 10 April 1992 // Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society, 1994, vol. 40, pp. 281—305, plate, by E. C. Slater 

Биологи XX века
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Джизус-колледжа (Кембридж)
Лауреаты Нобелевской премии по алфавиту
Лауреаты Нобелевской премии по химии
Лауреаты Нобелевской премии из Великобритании
Члены Лондонского королевского общества
Иностранные члены Национальной академии наук США
Иностранные члены Французской академии наук
Почётные доктора Чикагского университета